Österbo kan syfta på:

 Österbo, Gävle kommun – en tidigare by i Hedesunda socken, Gävle kommun
 Österbo, Heby kommun – en by i Enåkers socken, Heby kommun
 Österbo, Sala kommun – en by i Möklinta socken, Sala kommun
 Österbo, Hälsingland – ett järnbruk i Hälsingland